Guerra del Líbano puede referirse a los siguientes conflictos:

Guerra Civil del Líbano, desarrollada entre 1975 y 1990.
Conflicto Israel-Líbano de 1978, más conocido como Operación Litani.
 Guerra del Líbano de 1982, intervención militar israelí denominada oficialmente por Israel Operación Paz para Galilea y conocida más tarde como Primera Guerra del Líbano.
Guerra del Líbano de 2006 transcurrida en el año 2006 y también conocida como Segunda Guerra del Líbano.